Anthemideae Cassini, 1819 è una tribù di piante spermatofite dicotiledoni appartenenti alla famiglia delle Asteraceae (sottofamiglia Asteroideae).

Etimologia
Il nome di questo gruppo deriva da un suo genere Anthemis  L., 1753, la cui etimologia deriva dalla parola greca ”Anthemon” (= fiore, abbondante fioritura) poi trasformato in “anthemis” (= piccolo fiore) e fa riferimento all'infiorescenza di queste piante. Questo nome era già usato dai greci antichi per indicare una delle tante specie di camomilla. 

ll nome scientifico ed è stato definito dal botanico e naturalista francese Alexandre Henri Gabriel de Cassini (1781 – 1832) nella pubblicazione "Journal de Physique, de Chimie, d'Histoire Naturelle et des Arts - 88: 1819" del 1819.

Descrizione
Habitus: l'habitus delle specie di questa tribù è erbe annuali o perenni, ma anche arbusti e cespugli; l'indumento è formato da peli (a volte ghiandolari, a volte stellati – sottotribù Athanasiinae e Santolininae) oppure le piante possono essere glabre; molte specie sono aromatiche. Raramente sono presenti specie spinose e alcune sono monocarpiche.
Foglie: le foglie sono di due tipi: basali e cauline; la lamina può essere intera (raramente) o lobata di tipo 1-3-pennatosetta (fino a 4-pennatosetta nei generi della sottotribù Handeliinae); i margini sono variamente dentati, crenati o seghettati, ma anche continui; in alcune specie la forma è vermiforme (sottotribù Santolininae) o la consistenza è succulenta (genere Ursinia); le foglie sono picciolate, ma possono essere anche sessili;
foglie basali: quelle basali formano delle rosette basali (sottotribù Matricariinae);
foglie cauline: in genere le foglie lungo il fusto sono disposte in modo alterno (oppure, ma raramente, in modo opposto).

Infiorescenza: le infiorescenze sono formate da capolini o solitari o raccolti in modo corimboso; in alcuni casi le infiorescenze sono racemose (sottotribù Artemisiinae) e raramente in forma di glomeruli.
Capolino:  la struttura dei capolini è quella tipica delle Asteraceae: un peduncolo sorregge un involucro  composto da diverse squame  che fanno da protezione al ricettacolo sul quale s'inseriscono due tipi di fiori: quelli esterni raggianti ligulati disposti su una serie sola e quelli interni del disco tubulosi; a volte i fiori del raggio sono assenti.
Involucro: l'involucro può essere emisferico oppure ob-conico formato da diverse squame disposte su più serie (da 1 a 7); le squame (o brattee) in genere sono scariose all'apice.
Ricettacolo: il ricettacolo normalmente è provvisto di pagliette avvolgenti la base dei fiori (genere Anthemis e altri), ma in altri generi ne è sprovvisto (generi Matricaria, Leucanthemopsis e altri); all'esterno può essere densamente irsuto;

Fiore: i fiori sono tetra-ciclici (ossia sono presenti 4 verticilli: calice – corolla – androceo – gineceo) e pentameri (ogni verticillo ha in genere 5 elementi). I fiori sono femminili o sterili quelli periferici, mentre quelli del disco sono ermafroditi.  La forma è zigomorfa per quelli ligulati e actinomorfa per quelli tubulosi.
Formula fiorale: per queste piante viene indicata la seguente formula fiorale:
 * K 0/5, C (5), A (5), G (2), infero, achenio
Calice: i sepali del calice sono ridotti ad una coroncina di squame.
Corolla: le corolle normalmente terminano con 5 lobi ; con 4 lobi in alcuni generi della sottotribù Anthemidinae, o anche meno (2 – 3) nella sottotribù Artemisiinae; raramente di più (6 lobi in Lepidolopsis, sottotribù Handeliinae);  la parte basale di fiori tubulosi è rigonfia in alcune specie (genere Oncosiphon sottotribù Pentziinae).
Androceo: gli stami sono 5 con dei filamenti liberi; le antere invece sono saldate fra di loro e formano un manicotto che circonda lo stilo e possono essere sia di tipo basifissa (come nei generi Tanacetum e Tripleurospermum della sottotribù Anthemidinae) che mediofissa (ossia attaccate al filamento per la base – nel primo caso; oppure in un punto intermedio – nel secondo caso). Questa caratteristica ha valore tassonomico in quanto distingue i generi gli uni dagli altri. La base delle antere può essere ottusa (arrotondata) o appuntita.
Gineceo: lo stilo in genere è filiforme. Gli stigmi dello stilo sono due divergenti con apici troncati.  L'ovario è infero uniloculare formato da 2 carpelli.  Le linee stigmatiche sono marginali.

Frutto:  i frutti sono degli acheni con pappo.
Achenio: la forma degli acheni è cilindrica (a volte sono compressi) privi di coste o con diverse coste (fino a 18); nei solchi tra le coste sono presenti dei canali di resina e vari fasci vascolari; in alcuni generi il frutto è polimorfo (sottotribù Cotulinae) oppure è presente un certo dimorfismo tra gli acheni dei fiori ligulati e quelli tubulosi (come nei generi della sottotribù Glebionidinae);
Pappo: normalmente il pappo è composto da squame o setole; in altri casi si può avere un corto orlo di squame laciniate oppure è assente del tutto.

Distribuzione e habitat
Le specie di questa tribù si trovano in quasi tutti i continenti ma prediligono le zone temperate. Le maggiori concentrazioni si hanno in Asia centrale, nella regione del Mediterraneo e in Sudafrica. Nella tabella seguente è indicata la distribuzione dei generi delle varie sottotribù:

Tassonomia
La famiglia di appartenenza di questo gruppo (Asteraceae o Compositae, nomen conservandum) è la più numerosa del mondo vegetale, comprende oltre  specie distribuite su  generi ( specie e  generi secondo altre fonti). La sottofamiglia Asteroideae è una delle 12 sottofamiglie nella quale è stata suddivisa la famiglia Asteraceae, mentre Anthemideae è una delle 21 tribù della sottofamiglia. La tribù Anthemideae a sua volta è suddivisa in 14 sottotribù. 

La prima descrizione di questo gruppo si è avuta per opera del botanico e naturalista francese Alexandre Henri Gabriel de Cassini (1781 – 1832) nel 1819. In seguito, data l'enorme quantità di specie, il gruppo venne suddiviso in due sottotribù: 
Chrysantheminae Less.: ricettacolo privo di pagliette;
Anthemidinae Dumort.: ricettacolo provvisto di pagliette avvolgenti i fiori.
Questa suddivisione in seguito si è dimostrata non del tutto valida, ma sostanzialmente è rimasta in atto fino in tempi relativamente recenti. Solo nel 1993 si è tentato un riesame del gruppo in termini filogenetici portando la primitiva doppia suddivisione a 12 sottotribù. Ulteriori analisi filogenetiche (sia molecolari che morfologiche, anatomiche, citologiche e embriologiche) hanno portato all'attuale assetto della tribù comprendente 14 sottotribù, circa 100 generi e circa  specie.

Le varie sottotribù sono organizzate in quattro aree geografiche con alcuni generi di collocazione ancora incerta:
(1) Emisfero meridionale: Osmitopsidinae, Cotulinae, Ursiniinae, Athanasiinae e Phymasperminae;
genere non assegnato:
Inulanthera Källersjö (10 spp.) - Distribuzione: Sud Africa, Swaziland, Lesotho, Angola, Zimbabwe e Madagascar
(2) Asia-Africa del sud: Pentziinae, Handeliinae e Artemisiinae;
generi non assegnati:
Ajaniopsis C. Shih (1 sp.) - Distribuzione: Cina e Tibet
Cancrinia Kar. & Kir. (4 spp.) - Distribuzione: Asia Centrale, Mongolia e Cina
Cancriniella Tzvelev (1 sp.) - Distribuzione: Asia Centrale
Hulteniella Tzvelev (1 sp.) - Distribuzione: Eurasia Artica, America del Nord Artica
Lepidolopha C. Winkl. (9 spp.) - Distribuzione: Asia Centrale
Opisthopappus C. Shih (2 spp.) - Distribuzione: Cina
Polychrysum (Tzvelev) Kovalevsk. (1 sp.) - Distribuzione: Afghanistan e Asia Centrale
Tridactylina (DC.) Sch.Bip. (1 sp) - Distribuzione: Siberia dell'Est
Ugamia Pavlov (1 sp) - Distribuzione: Asia Centrale
(3) Eurasia: Matricariinae, Anthemidinae e Leucanthemopsidinae;
generi non assegnati:
Brocchia Vis. (1 sp.) - Distribuzione: Africa del Nord, Asia del Sud-Ovest
Phalacrocarpum (DC.) Willk. (2 spp.) - Distribuzione: Europa del Sud-Ovest
(4) Mediterraneo: Leucantheminae, Santolininae e Glebionidinae;
generi non assegnati:
Aaronsohnia Warb. & Eig (2 spp) - Distribuzione: Africa del Nord, Asia del Sud-Ovest
Daveaua Willk. ex Mariz (1 sp.) - Distribuzione: Africa del Nord-Ovest, Europa del Sud-Ovest
Endopappus Sch.Bip. (1 sp.) - Distribuzione: Africa del Nord
Heteromera Pomel (2 spp.) - Distribuzione: Africa del Nord
Lepidophorum Neck. ex DC. (1 sp.) - Distribuzione: Europa del Sud-Ovest
Lonas Adans. (1 sp.) - Distribuzione: Africa del Nord, Europa del Sud
Nivellea B.H. Wilcox & al. (1 sp.) - Distribuzione: Marocco
Otospermum Willk. (1 sp.) - Distribuzione: Africa del Nord, Europa del Sud-Ovest
I generi incertae sedis sono 20 per un totale di 44 specie.

Le principali sinapomorfie  per questa tribù sono:
la lamina delle foglie di tipo pennatosetta;
le brattee involucrali con margini scariosi;
le cellule epidermiche dei fiori del raggio sono papillose;
il pappo è ridotto o di tipo squamoso;
le ramificazioni dello stilo sono troncate.

Filogenesi

Il cladogramma a lato tratto dallo studio citato e semplificato conferma la suddivisione in 4 aree geografiche con alcune eccezioni (sovrapposizione geografica delle sottotribù Leucantheminae e Leucanthemopsidinae). Nel complesso viene confermata la monofilia delle Anthemideae con l'inclusione dei genere Cotula e Ursinia (rispettivamente sottotribù Cotulinae e Ursiniinae). Viene evidenziata la posizione isolata della sottotribù Osmitopsidinae ossia del genere Osmitopsis che quindi risulta “gruppo fratello” del resto del gruppo. Vengono evidenziate inoltre alcune parafilie (Pentziinae-Artemisiinae e Athanasiinae-Phymasperminae). Probabilmente dovute a fenomeni passati di ibridazione viste anche le comuni aree di distribuzione. Un clade ben sostenuto (= una forte monofilia) si ha nei due gruppi Eurasiatici-Mediterranei (Matricariinae, Anthemidinae, Leucanthemopsidinae, Leucantheminae, Santolininae e Glebionidinae).

Elenco delle sottotribù
La tribù comprende 14 sottotribù, 102 generi e circa  specie (sono compresi anche 20 generi incertae sedis con 44 specie - vedi paragrafo precedente).

Sottotribù Anthemidinae 
Comprende 6 generi e 410 specie:

Anthemis L., 1753 (171 spp.)
Archanthemis Lo Presti & Oberpr., 2010 (4 spp)
Cota J.Gay, 1845 (40 spp.)
Nananthea DC., 1838  (1 sp.)
Tanacetum L., 1753 (154 spp.) (*)
Tripleurospermum Sch. Bip., 1844 (40 spp.)

(*) include Gonospermum Less. (4 spp.), Lugoa DC. (1 sp.)

Sottotribù Artemisiinae 
Comprende 13 generi e circa 641 specie:

Ajania Poljakov, 1994 (39 spp.)
Arctanthemum (Tzvelev) Tzvelev, 1985 (3 spp.)
Artemisia L., 1753 (522 spp.) (*)
Artemisiella Ghafoor, 1992 (1 sp.)
Brachanthemum DC., 1838 (10 spp.)
Chrysanthemum L., 1753 (37 spp.)
Elachanthemum Y. Ling & Y.R. Ling, 1978 (1 sp.)
Hippolytia  Poljakov, 1957 (19 spp.)
Kaschgaria Poljakov, 1957 (2 spp.)
Leucanthemella Tzvelev, 1961 (2 spp.)
Nipponanthemum Kitam., 1978 (1 sp.)
Phaeostigma Muldashev, 1981 (3 spp.)
Stilpnolepis Krasch., 1946 (1 sp.)

(*) include: Crossostephium Less., 1831 (1 sp.), Filifolium Kitam., 1940 (1 sp.), Mausolea Poljakov, 1961 (1 sp.), Neopallasia Poljakov, 1955 (3 spp.), Picrothamnus Nutt., 1841 (1 sp.), Sphaeromeria Nutt., 1841 (9 spp.), Turaniphytum Poljakov, 1961 (2 spp.)

Sottotribù Athanasiinae 
Comprende 6 generi e 86 specie: 

Adenoglossa B. Nord., 1976 (1 sp.)
Athanasia L., 1763 (39 spp.)
Eriocephalus L., 1753 (32 spp.)
Hymenolepis Cass., 1817 (7 spp.)
Lasiospermum Lag., 1816 (4 spp.)
Leucoptera B. Nord., 1976 (3 spp.)

Sottotribù Cotulinae 
Comprende 10 generi e circa 125 specie:

Adenanthellum B. Nord., 1979 (1 sp.)
Cotula L., 1753 (55 spp.)
Hilliardia B. Nord., 1987 (1 sp.)
Hippia L., 1771 (8 spp.)
Inezia E. Phillips, 1932 (2 spp.)
Leptinella Cass., 1822 (33 spp.)
Lidbeckia P.J. Bergius, 1767 (2 spp.)
Schistostephium Less., 1832 (12 spp.)
Soliva Ruiz & Pav., 1794 (8 spp.)
Thaminophyllum Harv., 1865 (3 spp.)

Sottotribù Glebionidinae 
Comprende 4 generi e 28 specie:

Argyranthemum Webb (24 spp.)
Glebionis Cass. (2 spp.)
Heteranthemis Schott (1 sp.)
Ismelia Cass. (1 sp.)

Sottotribù Handeliinae 
Comprende 10 generi e 64 specie:

Allardia Decne., 1836 (8 spp.)
Handelia Heimerl, 1922 (1 sp.)
Lepidolopsis Poljakov, 1956 (1 sp.)
Microcephala Pobed., 1961 (5 spp.)
Pseudohandelia Tzvelev, 1961 (1 sp.)
Richteria Kar. & Kir., 1842 (6 spp.)
Sclerorhachis (Rech. f.) Rech. f., 1969 (4 spp.)
Tanacetopsis (Tzvelev) Kovalevsk., 1962 (21 spp.)
Trichanthemis Regel & Schmalh., 1877 (9 spp.)
Xylanthemum Tzvelev, 1961 (8 spp.)

Sottotribù Leucantheminae 
Comprende 8 generi e 71 specie:

Chlamydophora Ehrenb. ex Less., 1832 (1 sp.)
Chrysanthoglossum B.H. Wilcox & al., 1993 (2 spp.)
Coleostephus Cass., 1826 (3 spp.)
Glossopappus Kunze, 1846 (1 sp.)
Leucanthemum Mill., 1754 (43 spp.)
Mauranthemum Vogt & Oberprieler, 1995 (4 spp.)
Plagius L´Hèr. ex DC., 1838 (3 spp.)
Rhodanthemum (Vogt) B.H. Wilcox & al., 1993 (14 spp.)

Sottotribù Leucanthemopsidinae 
Comprende 4 generi e 12 specie:

Castrilanthemum Vogt & Oberprieler, 1966 (1 sp.)
Hymenostemma Willk., 1864 (1 sp.)
Leucanthemopsis (Giroux) Heywood, 1975 (9 spp.)
Prolongoa Boiss., 1840 (1 sp.)

Sottotribù Matricariinae 
Comprende 4 generi e 134 specie:

Achillea L., 1753 (115 spp.) (*)
Anacyclus L., 1753 (12 spp.)
Heliocauta Humphries, 1977 (1 sp.)
Matricaria L., 1753 (6 spp.)

(*) include: Leucocyclus Boiss. (1 sp.) e Otanthus Hoffmanns. & Link  (1 sp.)

Sottotribù Osmitopsidinae 
Comprende 1 generi e 9 specie:
Osmitopsis Cass., 1823 (9 spp.)

Sottotribù Pentziinae 
Comprende 7 generi e 49 specie:

Cymbopappus B. Nord., 1976 (3 spp.)
Foveolina Källersjö, 1988 (5 spp.)
Marasmodes DC., 1838 (4 spp.)
Myxopappus Källersjö, 1988 (2 spp.)
Oncosiphon Källersjö, 1988 (8 spp.)
Pentzia Thunb., 1800 (23 spp.)
Rennera Merxm., 1999 (4 spp.)

Sottotribù Phymasperminae 
Comprende 3 generi e 26 specie:

Eumorphia DC., 1838 (6 spp.)
Gymnopentzia Benth., 1876 (1 sp.)
Phymaspermum Less., 1832 (19 spp.)

Sottotribù Santolininae 
Comprende 5 generi: e 23 specie:

Chamaemelum Mill., 1754 (2 spp.)
Cladanthus Cass., 1816 (5 spp.)
Mecomischus Coss. ex Benth. & Hook. f., 1873 (2 spp.)
Rhetinolepis Coss., 1856 (1 sp.)
Santolina L., 1753 (13 spp.)

Sottotribù Ursiniinae 
Comprende 1 generi e 39 specie:
Ursinia Gaertn., 1791 (39 spp.)

Alcune specie

Note

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni
Anthemideae eFloras Database
Anthemideae EURO MED - PlantBase Checklist Database

Asteroideae
Taxa classificati da Alexandre Henri Gabriel de Cassini